Gramense – abitanti di Santo Antônio do Grama
Gramense – abitanti di São Sebastião da Grama